Thorild är ett svenskt förnamn och efternamn. 2015 fanns 165 personer med förnamnet Thorild, 301 personer med förnamnet Torild, 56 personer med efternamnet Thorild och 15 personer med efternamnet Torild.

Personer med efternamnet Thorild
 Thomas Thorild (1759–1808), svensk författare, professor och bibliotekarie.

Övrigt
 Thorild: Tillika en filosofisk eller ofilosofisk bekännelse – biografi av Erik Gustaf Geijer (1820) om Thomas Thorild
 Thorildsplan – Stockholm.
 Thorildsplan (tunnelbanestation) – Stockholm.
 Thorildsplans gymnasium – Stockholm.
 Thorildskolan – högstadieskola i Kungälv.

Se även
 Gatunamn i Göteborg

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn